Выползово — село в Старооскольском городском округе Белгородской области, входящее в состав Озерской сельской территории. Расстояние до Старого Оскола составляет около 20 км.

География 
По устройству поверхности площадь села представляет собой пологую возвышенность. Основные формы рельефа имеют эрозийное происхождение. По своему географическому положению село находится в центре Старооскольского городского округа.

Выползово граничит: с севера - с земельными угодьями с. Черниково, с юга и востока - с Котельским лесом, с севера - с земельными угодьями с. Обуховка.

Село находится в умеренно-климатическом поясе с умеренно континентальным климатом, для которого характерны тёплое лето и холодная зима.

История 
Деревня Выползово в начале XVII века относилась к окологородному стану Оскольского уезда. Выползово находилось на овражке, который спускался к реке Котёл. По дну овражка протекал ручей Ржавец. Вероятно, выступающая, «выползающая», как и от основного лога, и от Котельского леса – эта деревня получила название Выползово. В XVII веке деревня Выползово – поселение, расположенное на речке Колодезь-Паниковец, впадавшая в реку Котёл.

В 1614 году деревня была разорена татарами, а новое поселение получило название «Деревня под Котельским лесом». С 1617 года в документах фигурирует как село Выползово.

В XIX веке Выползово – поселение при прудах близ лога Дегтярный, в селе насчитывалось 105 дворов, 905 жителей. В этом же веке начала действовать приходская школа, построен хлебозапасный магазин. Открылась и земская школа с 3 классами обучения.

8 октября 1935 года в Выползово был сформирован колхоз «Имени ОГПУ».

В 1950 году Черниковский сельский Совет был расформирован, и село стало относиться к Озерскому сельскому Совету. В конце 1950-х годов Выползово электрифицировали, а к концу 1980-х годов — газифицировали.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Старооскольского городского округа